Paraburdoo ist ein Ort in der Region Pilbara (Ashburton Shire) im australischen Bundesland Western Australia.

Lage 
Die Bergarbeitersiedlung mit etwa 1.400 Einwohnern (Stand 2016) liegt im Nordwesten Australiens und des Bundesstaates Western Australia, gut 420 km südlich der Küste mit den (Hafen-)Orten Dampier, Karratha und Port Walcott bei Wickham am Indischen Ozean.

Die Gebirgskette Hamersley Range mit dem Mount Bruce (1234 m hoch) und dem Mount Meharry (1251 m) erstreckt sich nördlich der Ortschaft. Hier befindet sich auch der Karijini-Nationalpark (früher „Hamersley-Nationalpark“).

Klima

Wirtschaft und Verkehr 
Seit den 1960er Jahren werden die sich hier befindlichen Eisenerzvorkommen von dem internationalen Bergbaukonzern Rio Tinto Group abgebaut.

Etwa 10 km entfernt befindet sich der Paraburdoo Airport.

Der Ort ist Endpunkt der Bahnstrecke Dampier–Tom Price–Paraburdoo, die dem Abtransport des Erzgesteins dient.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Western Australia